Metilfenetilamin se može odnositi na:

 α-Metilfenetilamin (amfetamin)
 β-Metilfenetilamin
 N-Metilfenetilamin
 2-Metilfenetilamin
 3-Metilfenetilamin
 4-Metilfenetilamin